Сезон 2014/2015 — 1-й сезон для Барнаульского Динамо после возвращения статуса профессионального клуба.. Сезон охватывает период с 19 июля 2014 года по 6 июня 2015 года. Клуб принимает участие в двух турнирах — Первенстве Футбольной Лиги (Зона «Восток») и Кубке России.

Состав 

(ушёл по окончании сезона в ФК"Новокузнецк")

(ушёл по окончании сезона)

(завершил карьеру)

(ушёл по окончании сезона)

(ушёл по окончании сезона)

(ушёл по окончании сезона в ФК «Якутия»))

(был заявлен во время зимнего перерыва) (ушёл по окончании сезона в ФК «Новокузнецк»)

(был заявлен во время зимнего перерыва)

(ушёл по окончании сезона в ФК «Якутия»))

(ушёл по окончании сезона)

(ушёл по окончании сезона в ФК «Новокузнецк»)

(ушёл по окончании сезона в ФК «Сахалин»)

(ушёл по окончании сезона)

(ушёл из клуба во время зимнего перерыва в ФК «Витязь» (Крымск))

(ушёл по окончании сезона в ФК «Сахалин»)

(ушёл по окончании сезона в ФК «Якутия»))

(ушёл по окончании сезона)

ПФЛ. Восток

Кубок России 

2014/2015
Динамо Барнаул